Джеймс Алан Робинсон (род. 1960) — британский экономист и исследователь в области политики, профессор Школы публичной политики имени Харриса (Университет Чикаго) с 2015, ранее преподавал в Гарвардском университете (2004—2015).
Робинсон также преподавал в Калифорнийском университете в Беркли, Университете Южной Калифорнии и Университет Мельбурна.
Робинсон — соавтор (вместе с Дароном Аджемоглу) книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

Биография 
Джеймс Робинсон изучал экономику в Лондонской школе экономики и политических наук (BSc — бакалавр наук, 1982), Уорикском университете (магистр, 1986) и Йельском университете (PhD, 1993).

В 1992—1995 преподавал в Университете Мельбурна.

В 1995—1999 ассистент-профессор в Университете Южной Калифорнии.

В 1999—2004 в Калифорнийском университете в Беркли, сначала ассистент-профессор, с 2001 — ассоциированный профессор.

В 2004 году был назначен профессором кафедры государственного управления в Гарварде. 1 июля 2015 Робинсон был назначен профессором Школы публичной политики им. Харриса (Университет Чикаго).

Основные научные интересы — сравнительный экономический анализ и политическое развитие в долгосрочном периоде, в частности процессы в Латинской Америке и Африке южнее Сахары.

9 мая 2016 года профессор Робинсон в ходе своего первого посещения Монголии стал почётным доктором её Национального университета.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 

Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Школы государственной политики Чикагского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики